Alessandro Cavallaro – atleta italiano
 Angelo Cavallaro – cantautore italiano
 Anna Cavallaro – amazzone italiana
 Carmen Cavallaro – pianista statunitense
 Claudio Cavallaro – compositore e cantante italiano
 Jacopo Francesco Cavallaro – attore italiano
 Juan Cavallaro – calciatore argentino
 Mario Cavallaro (1941) – uomo politico italiano, già presidente della provincia di Siracusa
 Mario Cavallaro (1951) – uomo politico italiano, già senatore della Repubblica
 Stefania Cavallaro – giornalista italiana
 Vincenzo Giuseppe Cavallaro – fisico italiano